Златен резерв на една страна се нарича златото, съхранявано от националната централна банка, което е предназначено като запас от стойност и като гаранция за спазване на обещанието да се заплати на държателите на депозити, ценни книжа, банкноти и др. или като гаранция на националната валута.

Добивите на злато към края на 2011 са около 171 300 тона. При цена от 1500 долара за тройунция, достигната на 12 април 2013, стойността на един тон злато е около 48,2 милиона долара. Така общата цена на цялото добито някога злато е над 8,2 трилиона долара. Оценките за общото количество добито злато на Земята варират, тъй като злато се добива от хиляди години. Освен това не всички страни обявяват открито добитото то тях количество, а добитото неофициално злато е трудно да се оцени.

Златен резерв на МВФ 
Към юни 2009 г. Международният валутен фонд (МВФ) е държал златни запаси в размер на 3217 тона (103.4 милиона тройунции)  който в продължение на няколко години е оставал постоянен. През третото тримесечие на 2009 фондът съобщава, че ще разпродаде една осма от запасите си, но максимум 403,3 тона поради смяна на модела на приходите, приета през април 2008, и продава 200 тона на Индия, 10 тона на Шри Ланка, още 10 тона на банката на Бангладеш през септември 2010 и 2 тона на банката на Мавриций. Продажбите са извършени при пазарни цени и на няколко етапа.

Официални данни за златни резерви 

МВФ поддържа статистика за националните запаси по данни от различните страни. Тези данни се използват от Световния златен съвет () за периодично извършване на класация на страните и официалните организации по златни запаси.

Възможно е националното злато на страните в таблицата да не се съхранява физически в съответната страна, но тъй като централните банки най-общо не подлежат на независим одит, докладваните цифри не са сигурни.

Централна и източна Европа 
Към 2013 г. България е в златната среда (9-о място от 18 страни) по златен резерв сред страните от Централна и Източна Европа с 40 тона златни резерви, представляващи 7,8% от общия валутен резерв. Съседните Турция, Гърция и Румъния имат съответно 519,7, 112,2 и 103,7 тона златен резерв.

Вижте също 
 Златен стандарт

Бележки

Източници 

Злато
Монетарна политика